This Means War bezeichnet:

 ein Album der Band Attack! Attack!, siehe This Means War (Attack!-Attack!-Album)
 ein Album der Band Tank, siehe This Means War (Tank-Album)
 einen Spielfilm, siehe Das gibt Ärger
 This Means War!, eine belgisch-niederländische Hardcore-Band